У́лица Беля́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Беляева — улица в селе имени Бабушкина Вологодской области.
 Улица Беляева — улица во Владивостоке.
 Улица Беляева — улица в Вологде.
 Улица Беляева — в микрорайоне Мариенбург города Гатчина.
 Улица Беляева — улица в городе Калуге.
 Улица Беляева — улица в Каменске-Уральском.
 Улица Беляева — улица в селе Николаевка Партизанского района Приморского края.
 Улица Беляева — улица в Новочеркасске.
 Улица Беляева — улица в Орске.
 Улица Беляева — улица в Пензе.
 Улица Беляева — улица в Перми.
 Улица Беляева — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Беляева — улица в посёлке Томилино Московской области.
 Улица Беляева — улица в Тюмени.
 Улица Беляева — улица в Череповце.
 Улица Беляева — улица в городе Щёлково Московской области.

Украина 
 Улица Беляева — улица в Кропивницком.
 Улица Беляева — улица в Краматорске.
 Улица Космонавта Беляева — улица в городе Мукачево.
 Улица Беляева — улица в Николаеве.

Б